Petir (Cipondoh), een bestuurslaag in Indonesië
 Petir (Dramaga), een bestuurslaag in Indonesië
 Petir (Kalibagor), een bestuurslaag in Indonesië
 Petir (Petir), een bestuurslaag in Indonesië
 Petir (Rongkop), een bestuurslaag in Indonesië